HMS Ramillies je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Ramillies (1664) 
 HMS Ramillies (1892) 
 HMS Ramillies (1916)

Ramillies